Cortesia
Cortesia (saudação)
Cortesia militar
Título de cortesia

Desambiguação